Gelato metropolitano – album di Alberto Camerini del 1977
Gelato metropolitano/Il diavolo in corpo – singolo di Alberto Camerini del 1977
Gelato metropolitano – album di Alberto Camerini del 1980